

Cinema 
 Coffin – film del 2011 diretto da Kipp Tribble e Derik Wingo

Medicina 
 Sindrome di Coffin-Lowry – raro disordine genetico
 Sindrome di Coffin-Siris – raro disordine genetico

Musica 
 Ice-Coffin – singolo della band tedesca OOMPH!
 Coffin – singolo di Lil Yachty del 2020

Persone 
 Alfred Oscar Coffin (1861-1933) – matematico statunitense
 George Albert Coffin (1856-1922) – pittore statunitense
 Hayden Coffin (1862-1935) – cantante e attore inglese
 Jeff Coffin (1965) – sassofonista statunitense
 Martha Coffin Wright (1900-1981) – insegnante, femminista e abolizionista statunitense
 Pierre Coffin (1967) – regista francese
 Tristram Coffin (1909-1990) – attore statunitense
 William Anderson Coffin (1855-1925) – pittore statunitense